Crean ist ein irischer Familienname, der aus dem Gälischen Ó Croidheáin entstand und der Name folgender Personen:

 David Crean (* 1950), australischer Politiker
 Frank Crean (1916–2008), australischer Politiker
 Gordon Gale Crean (1914–1976), kanadischer Diplomat
 Patrick Crean (1910–2003), britischer Schauspieler und Stuntchoreograf
 Rosa Crean (* 1942), britische Sportlerin im Behindertensport
 Simon Crean (* 1949), australischer Politiker
 Thomas Crean (1877–1938), irischer Polarforscher
 William Crean (* 1951), irischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Cloyne

Sonstiges:
 Crean-Gletscher, Gletscher auf Südgeorgien im Südatlantik
 Mount Crean, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Crean (Cornwall), ein Weiler in Cornwall, Vereinigtes Königreich